MTG est un sigle, qui peut signifier :
 Magic: The Gathering
 Marjorie Taylor Greene
 Météosat troisième génération
 Modern Times Group

Sigle de 3 caractères

nl:MTG
no:MTG